Тымбарк () — деревня в Польше, входит в Лимановский повят, Малопольское воеводство.

История 
Королевский город был основан Казимиром Великим. Имел магдебургское право с 1353 года.

Бывшие города Польши
Населённые пункты Малопольского воеводства